Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii, czwartej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2005.

To jedenaste zawody o Wielką Nagrodę Wielkiej Brytanii, w tym piąte na Millennium Stadium.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą David Norris, natomiast rezerwę toru stanowili Simon Stead oraz Edward Kennett.

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (8) Jarosław Hampel (Polska)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (10) Bjarne Pedersen (Dania)
 (15) Tomasz Chrzanowski (Polska)
 (12) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (9) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (14) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (13) Ryan Sullivan (Australia)
 (5) Nicki Pedersen (Dania)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (16) David Norris (Wielka Brytania)
 (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (7) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (11) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (17) Simon Stead (Wielka Brytania)
 (18) Edward Kennett (Wielka Brytania)

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Tony Rickardsson – lider po trzeciej rundzie Grand Prix.

Opis 
Trzeci turniej w tym sezonie wygrał Tony Rickardsson i przy słabszym występie najmocniejszych przeciwników zwiększył przewagę w klasyfikacji przejściowej.

Drugie miejsce po przerwie (kontuzja) zajął Jarosław Hampel. Tomasz Gollob odpadł w półfinale i zajął 8 miejsce. Najlepszy występ w Grand Prix zanotował trzeci Polak Tomasz Chrzanowski - sklasyfikowany na 9. miejscu.

Klasyfikacja przejściowa 
Klasyfikacja przejściowa Grand Prix po turnieju w Cardiff.

Zobacz też 
 Grand Prix Wielkiej Brytanii
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 2005
 Sezon żużlowy 2005

Wielka Brytania
2005
2005 w Walii
Sport w Cardiff